Jozef Arbeiderkerk (Huls)
 Jozef Arbeiderkerk (Meerssen)